Войковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Войковское сельское поселение — входит в Константиновский район Амурской области
 Войковское сельское поселение — входит в Ленинский район Республики Крым
 Войковское сельское поселение — входит в Первомайский район Республики Крым
 Войковское сельское поселение — входит в Тарасовский район Ростовской области